Фадеево — название населённых пунктов в России:

 Фадеево — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Фадеево — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Фадеево — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Фадеево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Фадеево — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Фадеево — посёлок в Крымском районе Краснодарского края.
 Фадеево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Фадеево — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Фадеево — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.